Океанский переулок:

Россия 

 Океанский переулок — переулок в Кемерове
 Океанский переулок — переулок в Хабаровске

Украина 

 Океанский переулок — переулок в Днепропетровске
 Океанский переулок — переулок в Харькове

См. также 

 Тихоокеанский переулок
 Океанская улица
 Океанский проспект
 Океанский проезд — проезд в Хабаровске
 Океанский тупик — улица в Днепропетровске